Birger Sjöberg kan avse åtminstone tre personer:

 Birger Sjöberg (1835–1875), fotograf och målare.
 Birger Sjöberg (1885–1929), skald, författare, vissångare och journalist.
 Birger Sjöberg (född 1953), författare.